Mathias Schober (Marl, 8 de abril de 1976) é um ex-futebolista alemão que jogava na posição de goleiro.

Referências 

Futebolistas da Alemanha
Goleiros da Alemanha
Futebolistas do FC Schalke 04
Futebolistas do Hamburger Sport-Verein
Futebolistas do FC Hansa Rostock